Granma (iot), embarcació usada pels antimperialistes durant la Revolució cubana.
 Granma (diari), diari oficial del Comitè Central del Partit Comunista Cubà 
 Província de Granma antiga divisió de la província d'Oriente a l'illa de Cuba.
 Parc Nacional del Desembarco del Granma, parc nacional al sud-est de Cuba a la província de Granma.
 Universitat de Granma